Нодирбек Рустамбекович Юсупбеков (7 января 1940 года, Ташкент) — советский и узбекский химик-технолог. Академик АН Узбекистана.

Биография 
Родился 7 января 1940 года в Ташкенте в семье представителей интеллигенции. Отец, Юсупбеков Рустамбек (Рустамбек-домла) — педагог, создавший в 1907 г. методику обучения узбекской грамоте, автор букваря «Таълими аввал» и книги для чтения «Таълими соний». Мать, Юсупова Хабиба, Заслуженный учитель Узбекистана, мать-героиня, 45 лет проработала учительницей начальных классов, одна из первых женщин-узбечек, удостоенных ордена Ленина.

В 1957 году окончил среднюю школу № 46 г. Ташкента и в этом же году поступил на химико-технологический факультет ТашПИ, который окончил в 1962 году, получив квалификацию инженера-технолога.

Активно участвовал в работе студенческого научного общества, принимал деятельное участие в общественной жизни: в 1961—1963 годах возглавлял студенческую профсоюзную организацию института.

С 1962 года — ассистент кафедры «Физическая химия», а с 1963 по 1965 год — аспирант кафедры «Процессы и аппараты химической технологии» ТашПИ. В январе 1966 года защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. С середины 1966 года старший преподаватель, зав. кафедрой «Автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов». В 1967 году присвоено учёное звание доцента по этой кафедре.

В 1970—1973 годы возглавлял Совет молодых ученых Узбекистана.

В 1971 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук, в которой развил одно из новейших научных направлений в химической технологии — химическую кибернетику, и стал одним из самых молодых докторов технических наук в стране. В 1973 году ему присвоено учёное звание профессора по кафедре «Автоматизация химико-технологических процессов и производств».

Его учебники на узбекском языке: «Автоматика и автоматизация производственных процессов» и «Системы управления технологическими процессами» — в 1983 и 1998 годах признаны лучшими учебниками для высших учебных заведений, а его учебник «Основные процессы и аппараты химической технологии» занял в 2004 году третье место на республиканском конкурсе на лучший учебник на узбекском языке.

В 1980—1986 годах — декан факультета «Автоматизированные системы управления» ТашПИ.

В 1989 году, когда из состава Ташкентского политехнического института был выделен Ташкентский машиностроительный институт, избран его первым ректором. В 1991 году, когда на базе Ташкентского машиностроительного институтов и оставшихся факультетов после выделения из состава Ташкентского политехнического института самостоятельных высших учебных заведений (Ташкентский химико-технологического и Ташкентского архитектурно-строительного института) был создан Ташкентский государственный технический университет имени Абу Райхана Беруни, стал его первым ректором.

После образования Государственного комитета по науке и технике Указом Президента Республики Узбекистан в 1992 году назначен первым его председателем. За время работы на этом посту создал систему государственных научно-технических программ. Благодаря его усилиям была образована национальная система защиты интеллектуальной собственности и ее республиканский орган — Патентное ведомство.

В 1994 году избран Председателем правления Узбекской ассоциации предприятий химической промышленности «Узхимпром».

За научные достижения и их реализацию на производстве в 1994 году избран членом-корреспондентом Академии наук Республики Узбекистан.

За вклад в развитие промышленности в 1999 году награждён орденом Дустлик.

В 2000 году избран академиком Академии наук Республики Узбекистан.

В 2001 году назначен ректором ТашХТИ, а в 2004 году перешёл в ТашГТУ на должность зав. кафедрой «Автоматизация производственных процессов».

В 2004 году удостоен Золотой медали Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Сочинения на русском языке:
 Системы управления технологическими процессами в пищевой промышленности [Текст]. - Ташкент : Узбекистан, 1978. - 248 с. : ил.; 20 см. 
 Автоматизация технологических процессов производства растительных масел [Текст] / Н. Р. Юсупбеков, Ш. М. Гулямов, А. С. Зиядуллаев. - Ташкент : Узбекистан, 1973. - 215 с. : черт.; 20 см.
 Создание автоматизированных систем управления на химических предприятиях [Текст] : [Сб. статей / Отв. ред. Юсупбеков Н.Р.|. - Навои : ТашПИ, 1979. - 80 с., 4 л. ил. : ил.; 20 см.
 Основы оптимизации экстракционной и ионообменной технологии [Текст] : [Для хим.-технол. специальностей вузов] / Н. У. Ризаев, Н. Р. Юсупбеков, М. М. Юсипов. - Ташкент : Укитувчи, 1975. - 247 с. : ил.; 22 см.
 Системы и управление : Большие системы / Н. Р. Юсупбеков; Отв. ред. В. К. Кабулов. - Ташкент : Фан, 1981. - 148 с. : граф.; 21 см.
 Вычислительные системы и управление производством / Н. Р. Юсупбеков, С. С. Касымов, Ш. М. Гулямов. - Ташкент : Узбекистан, 1984. - 199 с. : схемы; 20 см.
 Проектирование автоматизированных систем управления : [Учеб. пособие] / Н. Р. Юсупбеков, С. С. Касымов. - Ташкент : ТашПИ, 1985. - 95 с. : ил.; 20 см. 
 Автоматика и автоматизация производственных процессов : Учеб. для инж.-техн. спец. вузов / Н. Р. Юсупбеков, Б. И. Мухамедов, Ш. М. Гулямов. - Ташкент : Укитувчи, 1982. - 352 с. : ил.; 22 см.
 Управление процессами ферментации с применением микро-ЭВМ / Н. Р. Юсупбеков, А. В. Бабаянц, А. А. Мунгиев, Э. М. Якубов ; отв. ред. В. К. Кабулов ; АН УзССР, Узбекское научно-производственное об-ние "Кибернетика". - Ташкент : Фан, 1987. - 199, [1] с. : ил.; 23 см.  
 Основы математического моделирования технологических процессов : Учеб. пособие / Н. Р. Юсупбеков; Ташк. политехн. ин-т им. Абу Райхана Беруни. - Ташкент : ТПИ, 1990. - 95 с. : ил.; 20 см.

Литература 
 Испытание высотой // Зудов И. А. Дерзновенная молодость — Москва: Молодая гвардия, 1978

Примечания

Ссылки 
 Список академиков на сайте АН Узбекистана
 https://arxiv.uz/ru/documents/referatlar/kimyo/nodirbek-rustambekovich-yusupbekov
Академики Узбекистана
Ректоры вузов Узбекистана